Bombolla
 Bombolla de sabó
 Bombolla econòmica
 Ordenació de Bombolla